Турал Рагимов (, род. 9 мая 1989, Сумгаит, Азербайджанская ССР) — азербайджанский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгкой весовой категории. Выступает в лиге ACA. Чемпион Мира по фри-файту, бывший временный чемпион М-1 Глобал, чемпион мира по Ориентал, обладатель кубка мира по карате киокушинкай, двукратный чемпион Европы по карате киокушинкай, чемпион международного турнира по комбат джиу-джитсу, чемпион Азербайджана по панкратиону, чемпион Азербайджана по кик-джитсу, двукратный чемпион Азербайджана по карате киокушинкай.

Биография 
Турал Рагимов родился 9 мая 1988 года. С 8 лет занимается дзюдо, самбо и карате киокушинкай.
С 2008 года занимается ММА и первый профессиональный бой состоялся в 2010 году с Муратом Махачевым на International Free Fight Championship, где он одержал победу.
В 2014 году c победой дебютировал на M-1 Challenge.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|21-7
|Элисмар Лима
|Решением (единогласным)
|ACA 136: Букуев - Акопян
|26 февраля 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-7
|Дмитрий Парубченко
|Решением (единогласным)
|ACA 129: Сарнавский - Магомедов
|24 сентября 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|20-6
|Апти Бимарзаев
|Решением (единогласным)
|ACA 120: Фроес - Хасбулаев
|26 марта 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-5
|Бехруз Зухуров
|Техническим нокаутом (удары руками и локтями)
|ACA 111: Абдулвахабов - Сарнавский
|19 сентября 2020
|align=center|3
|align=center|1:23
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-5
|Иван Жвирбля
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACA 98 Fight Day
|31 августа 2019
|align=center|1
|align=center|3:03
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
|Ахмед Шерваниев
|Нокаутом (удары)
|ACA 93 St. Petersburg
|16 марта 2019
|align=center|1
|align=center|1:29
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-5
|Абдулрахман Темиров
|Нокаутом (удар ногой в корпус)
|ACB 90 Moscow
|10 ноября 2018
|align=center|1
|align=center|2:39
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-4
|Аттила Коркмаз
|Решением (единогласным)
|ACB 83 Borisov vs. Kerimov
|24 марта 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|16-4
|Тэйчи Накадзима
|Решением (единогласным)
|ACB 71 Moscow
|30 сентября 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-4
|Рустам Керимов
|Нокаутом (удары)
|ACB 61 Balaev vs. Bataev
|20 мая 2017
|align=center|1
|align=center|0:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
|Эд Артур
|Решением (единогласным)
|ACB 50 Stormbringer
|18 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
|Олег Борисов
|Нокаутом (удар)
|ACB 45 Absolute Championship Berkut 45
|17 сентября 2016
|align=center|2
|align=center|0:36
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Сергей Разин
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 32 - Battle of Lions
|26 марта 2016
|align=center|2
|align=center|2:32
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
|Антун Рачич
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Challenge 58 Battle in the Mountains 4
|6 июня 2015
|align=center|3
|align=center|4:27
|Джейрах, Ингушетия, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-2
|Иван Бухингер
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 52 «Битва нартов»
|17 октября 2014
|align=center|4
|align=center|N/A
|Назрань, Ингушетия, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Ли Моррисон
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Challenge 49. Битва в горах
|7 июня 2014
|align=center|1
|align=center|N/A
|Джейрах, Ингушетия, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Алияр Саркеров
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 46
|14 марта 2014
|align=center|2
|align=center|1:37
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Звиад Кабалия
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC - Ðzerbaijan
|30 июня 2013
|align=center|2
|align=center|3:40
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Юнус Тагиров
|Решением (единогласным)
|Tech-Krep Fighting Championship / B.O.S. Promotions - Battle of Stars 2
|16 июня 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Михаил Кептени
|Нокаутом (удар)
|ECSF Battle of Bessarabia
|24 марта 2013
|align=center|1
|align=center|0:23
|Кишинёв, Молдавия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
|Ариэль Абаргель
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ECSF - MMA Grand Prix of Eastern Europe 2
|15 декабря 2012
|align=center|3
|align=center|0:30
|Нахичевань, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Виктор Алиев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|IFFC International Free Fight Championship 2012
|4 ноября 2012
|align=center|2
|align=center|1:20
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Александр Лежнев
|Решением (единогласным)
|IFFC International Free Fight Championship 2012
|4 ноября 2012
|align=center|2
|align=center|3:00
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Эдгар Тасукян
|Техническим нокаутом (удары)
|IFFC - International Free Fight Championship
|12 декабря 2011
|align=center|2
|align=center|0:00
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Ракиф Хасенов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|MAO - Martial Arts Olympiad
|9 ноября 2011
|align=center|1
|align=center|1:15
|Стамбул, Турция
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Магомед Абдулкадыров
|Сабмишном (рычаг локтя)
|IFFC International Free Fight Championship
|10 сентября 2011
|align=center|1
|align=center|1:20
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Давид Акопян
|Сабмишном (удары)
|IFFC - International Free Fight Championship
|10 февраля 2011
|align=center|1
|align=center|0:00
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Мурат Махачев
|Сабмишном (удушение сзади)
|IFFC - International Free Fight Championship
|10 июня 2010
|align=center|2
|align=center|0:00
|Батуми, Грузия
|

Примечания

Ссылки 
 Турал Рагимов — страница на сайте M-1
 Tural Ragimov — страница на сайте Sherdog

Бойцы смешанных единоборств Азербайджана
Бойцы смешанных единоборств России
Спортсмены Санкт-Петербурга
Чемпионы Азербайджана по панкратиону